Flix kan syfta på:

 Flix (studentspex) – ett damspex vid Medicinska föreningen i Stockholm
 Flix (kommun) – en kommun i Spanien
 Flix (kommunhuvudort) – kommunens huvudort
 Flix (serieskapare) – tysk serieskapare